37-й чемпионат мира по биатлону прошёл 24 марта 2002 года в норвежском Хольменколлене (пригород Осло) в рамках финального этапа Кубка мира. Поскольку по правилам биатлона в год проведения Зимних Олимпийских игр чемпионат мира разыгрывается только в дисциплинах, не включённых в олимпийскую программу, программа чемпионата состояла только из гонки с общего старта.

Мужчины

Гонка с общего старта на 15 км

Женщины

Гонка с общего старта на 12,5 км

Медальный зачёт 

2002 год в биатлоне
Чемпионаты мира по биатлону
Международные соревнования по биатлону в Норвегии
События 24 марта
Март 2002 года
Спорт в Норвегии в 2002 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Норвегии